Татищева — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Татищева, Анна Алексеевна (в первом браке Панина, во втором Бакунина; 1729—1764) — российская переводчица, гоф-фрейлина императрицы Анны Иоанновны, затем статс-фрейлина правительницы Анны Леопольдовны и императрицы Елизаветы Петровны. 
 Татищева, Юлия Александровна  (девичестве Конопка, во первом браке Безобразова; 1785—1834) — кавалерственная дама ордена Святой Екатерины и дамского ордена королевы Марии Луизы.